Не путать с башней мартелло

Дун, или «круглый форт», или «каменный форт» (англ. ringfort, stone fort; гэльск. и ирл. dun, уэльск. din — «гора-крепость») — тип жилого укрепления у кельтских народов времён Раннего средневековья (2-я половина I тысячелетия н. э.) на землях Ирландии, Шотландии, Уэльса, Бретани. В настоящее время известны десятки тысяч мест, где существовали подобные сооружения.

Укрепление имело круглую в плане форму диаметром 20-60 метров и иногда строилось на срезанной вершине холма (в отличие от «фортов-холмов»); в основе оно состояло из кольцевой стены (вала земляной, каменной (сухой укладки) или смешанной конструкции), иногда с плетнем. При наличии более лёгких грунтов вал обводился рвом. Валы могли образовывать 2 и 3 обвода. Жильё и хозяйственные сооружения размещались внутри оборонительного обвода.

Существовали такие сооружения, которые были предназначены исключительно для хозяйственных нужд — например, для металлургического производства.

Примечания

Библиография 
 Ireland Mid-West Field Monuments Glossary. — .
 Ringforts // Online Archaeological Data [Archaeology standing committee, Heritage Council]. — .
 The Burren ringfort or Stone Fort. — 
 Эварт Окшотт. Рыцарь и его замок. Средневековые крепости и осадные сооружения / Пер. с англ. с англ. А. Н. Анваера[Ewart Oakeshott. Knight and his castle.]. Knight and his castle.]. — М.: ЗАО Центрполиграф, 2007. — 206 с. ISBN 978-5-9524-2934-5 .

Археология в Европе
Европа железного века
Крепости
Кельтская архитектура